Middle of Nowhere bezeichnet:

 Middle of Nowhere (Album), Album von Hanson (1997)

den Titel mehrerer Filme:
 Middle of Nowhere (2008), US-amerikanischer Spielfilm von John Stockwell
 Middle of Nowhere (2012), US-amerikanischer Spielfilm von Ava DuVernay